Calahorra (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja
 Calahorra (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja